ТХК — многозначная аббревиатура:
 ТХК — преобразователь термоэлектрический хромель-копелевый (термопара хромель-копель)
 ТХК — Тверской хоккейный клуб
 ТХК — технохимический контроль
 ТХК — тетрахлорид кремния

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей